Русины:
 Русины — группа восточнославянского населения, проживающая в Закарпатье, Словакии, Сербии, Польше и Румынии.
 Русины — этноним, употреблявшийся для обозначения представителей восточнославянских этносов — современных русских, украинцев, белорусов и карпатских русинов.

См. также 
 Руснак
 Рутены
 Русин

Примечания